Чарльз Чаувел (, родился 16 апреля 1969 года) — новозеландский политик, член Лейбористской партии, член парламента Новой Зеландии с 2006 года, открытый гей.

Биография 
Чарльз Чаувел окончил Гисборнскую школу для мальчиков, затем поступил в университет королевы Виктории в Веллингтоне, который окончил в 1989 году в степени бакалавра правоведения (с отличием), в 1994 году защитил степень магистра правоведения (с отличием) в Оклендском университете. Он также имеет диплом по экономике здравоохранения (с отличием) университета Виктории в Веллингтоне (1993 год).

В качестве юриста работал в многих частных и государственных учреждениях. Вступил в 1985 году в Лейбористскую партию, где занимал ряд должностей. 1 августа 2006 года был избран в Парламент Новой Зеландии, где занимается вопросами торговли, изменения климата, энергии и ресурсов, правосудия.

Библиография 
 New Zealand Employment Law Guide (LexisNexis, 2002)
 Employment Mediation (Thomson Brookers, 2005).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политики Новой Зеландии
Члены Лейбористской партии Новой Зеландии
Выпускники Оклендского университета
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне